Мэри Лайон:
 Лайон, Мэри Мэйсон (1797—1849) — американская пионер в области женского образования.
 Лайон, Мэри Фрэнсис (1925—2014) — английский генетик.